Tazz steht für: 
 Tazz, Ringname von Peter Senerchia (* 1967), ehemaliger US-amerikanischer Judoka und Wrestler, siehe Taz (Wrestler)
 Toyota Tazz, Automodell der Marke Toyota